Christopher Smith – brytyjski aktor
 Christopher Smith – XVI wieczny angielski parlamentarzysta 
 Christopher Smith – brytyjski reżyser
 Christopher Corey Smith – amerykański aktor głosowy
 Christopher Nicholas Smith – amerykański aktor